Федерация стрельбы Украины (Ukrainian Shooting Federation, краткое название ФСУ или USF) — украинская спортивная общественная организация, ставящая своей целью популяризацию пулевой и стендовой стрельбы, подготовку спортсменов, тренеров и судей на Украине.

История 
Федерация стрельбы Украины создана в 1992 году.

Согласно Уставу ФСУ, её деятельность регламентируется Конституцией Украины, действующим законодательством и указанным Уставом. Федерация признает Олимпийскую хартию, Устав и правила Международной Федерации стрелкового спорта (ISSF) и, в соответствии со ст. 36.1 Закона Украины «О физической культуре и спорте», осуществляет свою деятельность как общественная организация.

Руководство ФСУ 
Президент: Волков Олег Игоревич

Главный тренер: Кукса Анатолий Павлович

Государственный тренер: Петросюк Андрей Николайович

Генеральный секретарь ФСУ: Черненко Людмила Дмитриевна

Оружейник сборной Украины по стрельбе: Ибрагимов Ниязи Биляллович

Тренеры сборной Украины по стрельбе пулевой: Старинский Степан Иванович, Черединов Игорь Борисович, Криворучко Анатолий Петрович, Каминський Александр Борисович, Авраменко Геннадий Викторович, Семакин Александр Львович, Коновалюк Георгий Дмитриевич, Колесник Сергей Александрович..

Цели и задачи ФСУ 
 Содействие усовершенствованию системы подготовки высококвалифицированных спортсменов, тренеров, судей, обеспечение успешного выступления украинских стрелков на спортивных соревнованиях;
 Содействие повышению роли пулевой и стендовой стрельбы во всестороннем и гармоничном развитии молодежи, укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни;
 Пропаганда и популяризация стрелковых видов спорта среди населения;
 Содействие развитию и укреплению связей с международными и другими спортивными федерациями, ассоциациями, объединениями, содействие активной деятельности членов ФСУ в международных и других спортивных организациях и объединениях;
 Развитие и укрепление материально-технической базы пулевой и стендовой стрельбы, которая способствует возрождению национальных традиций стрелкового спорта Украины;
 Содействие демократизации управлением стрелковым спортом на Украине..

Ведущие стрелки Федерации стрельбы Украины 
 Мильчев Николай Николаевич
 Петрив Александр Святославович
 Сухоруков Юрий Александрович
 Шитко (Тихова) Дарья Александровна
 Костевич Елена Дмитриевна

Примечания

Ссылки 
 
 European Shooting Confederation (раздел «Addresses, Federations»)

Стрелковый спорт на Украине
Спортивные федерации Украины